Арне Деслер или Арно Деслер (, 1894 — 1979) — датский шахматист. Неоднократный участник чемпионатов Дании. В составе сборной Дании участник шахматной олимпиады 1930 г. Выступал на 3-й доске, но неоднократно заменял на более высоких досках лидеров команды Э. Андерсена и К. Рубена.

В 1928 г. в сеансе одновременной игры победил экс-чемпиона мира Х. Р. Капабланку.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад